Middlesbrough – miasto w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire
 Middlesbrough – dystrykt w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire
 Middlesbrough – stacja kolejowa w North Yorkshire, w Anglii
 Okręg wyborczy Middlesbrough